Vasikkaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalvholmen (ö i Finland, Nyland, lat 60,19, long 25,08),  (3 ha)
 Vasikkaluoto (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen),  (11 ha)
 Vasikkaluoto (halvö), Egentliga Finland, 
 Vasikkaluoto (ö i Satakunta), Norra Satakunta, 
 Vasikkaluoto (ö i Södra Karelen, Villmanstrand), 
 Vasikkaluoto (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn),  (3 ha)
 Vasikkaluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,41, long 28,10), 
 Vasikkaluoto (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,34, long 28,47), 
 Vasikkaluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,80, long 29,51), 
 Vasikkaluoto (ö i Norra Savolax), Kuopio,